Hypoxie (Sauerstoffmangel) ist ein Fachbegriff in:

 der Medizin, siehe Hypoxie (Medizin)
 der Ökologie, siehe Hypoxie (Ökologie)

Siehe auch: